Novikov je priimek več oseb:

 Aleksander Aleksandrovič Novikov (1900—1976), sovjetski maršal, poveljnik sovjetskega letalstva v 2. svetovni vojni
 Aleksej Silič Novikov-Priboj (1877—1944), sovjetski pisatelj
 Dennis Novikov (*1993), ameriški tenisač ruskega rodu
 Dmitrij Novikov
 Georgij Matvejevič Novikov, sovjetski general
 Ignat Novikov, ruski politik
 Igor Novikov
 Igor Novikov (*1962), ukrajinski šahovski velemojster
 Igor Novikov (1929—2007), ruski moderni peterobojec
 Igor Dmitrijevič Novikov (*1935), ruski astrofizik in kozmolog
 Ivan Novikov
 Ivan Aleksejevič Novikov (1877—1959), ruski pisatelj
 Ivan Vasiljevič Novikov, sovjetski general
 Jurij A. Novikov (1934—2010), ruski (sibirski) politik 
 Jurij Aleksejevič Novikov (*1972), kazahstanski hokejist (golman)
 Leonid Vasiljevič Novikov, sovjetski general
 Nikolaj Novikov
 Nikolaj Aleksandrovič Novikov, sovjetski general
 Nikolaj Ivanovič Novikov (1744—1818), ruski pisatelj, novinar in založnik
 Nikolaj Mironovič Novikov, sovjetski general
 Peter (Pjotr) Novikov
 Peter Georgijevič Novikov, sovjetski general
 Peter Sergejevič Novikov (1901—1975), sovjetski matematik in akademik
Sergej Novikov
 Sergej Borisovič Novikov (*1961), sovjetsko-ruski nogometaš
 Sergej Petrovič Novikov (*1938), ruski matematik
 Sergej Novikov, ruski fotograf (iz Moskve)
 Sergej Novikov (*1979), Belarusian biatlonec
 Sergej Novikov (*1990), ruski nogometaš
 Sergej Novikov (*1980), ruski smučarski tekač

 Serhiy Novikov (*1949), sovjetski judoist iz Ukrajine 
 Stepan Mitrofanovič Novikov, sovjetski general
 Timofej Jakovlevič Novikov, sovjetski general
 Timur Novikov (1958—2002), ruski umetnik, slikar ..
 Vasilij Novikov
 Vasilij Mihailovič Novikov, sovjetski general
 Vasilij Vasiljevič Novikov, sovjetski general
 Vladimir Novikov (1937–1980), sovjetski vaterpolist
 Vladimir Anatoljevič Novikov (*1970), sovjetski telovadec (rusko-kazahstanskega rodu)
 Vladimir Ivanovič Novikov (*1948), ruski filolog, literarni teoretik in prozaik
 Vladimir Nikolajevič Novikov (1907—2000), sovjetski politik